Les vallées (vallis) martiennes sont similaires aux vallées terrestres. Certaines formations classées comme telles sont plus précisément des canyons, d'anciens lits de rivières martiennes ou des chasmata (voir Liste de chasmata martiens). Les coordonnées indiquées ci-dessous sont dans le système planétocentrique.

Références

Liens externes 

 Noms planétaires / usgs 
 Atlas de Mars 

Vallis sur Mars